Піногасник (машина)
 Піногасник (реагент)